Der Name Veyrier bezeichnet verschiedene Orte:
 die Gemeinde Veyrier GE im Kanton Genf, Schweiz
 die Gemeinde Veyrier-du-Lac im Département Haute-Savoie, Frankreich